Arvoredo - município brasileiro do estado de Santa Catarina
 Crimes da Rua do Arvoredo
 Ilhas do Arvoredo
 Farol do Arvoredo
 Reserva Biológica Marinha do Arvoredo